La gara si è tenuta il 13 e 14 marzo 2010. Per qualificarsi al mondiale, bisognava aver fatto 6,60 m.

Risultati

Qualificazioni
in finale vanno le atlete che superano 6.65 m o rientrano nelle prime 8.

Finale

Salto in lungo femminile
Salto in lungo ai campionati del mondo di atletica leggera indoor